Vrouwelijke variant van Albert (ook Berthe en vroeger ook Bertrade of Bertrada).

Heerserinnen
 Bertha van Bourgondië (964-1010), koningin-gemaal van Frankrijk
 Bertha van Bretagne (?-1156), hertogin van Bretagne
 Bertha van Frankrijk (779-826), dochter van Karel de Grote, leven mogelijk gebruikt voor de sage van Eginhart en Emma
 Bertha van Holland (ca. 1058-1094), koningin-gemalin van Frankrijk
 Bertha van Rouergue (?-1065), gravin van Rouergue
 Bertha van Savoye (1051-1087), koningin-/keizerin-gemaal van het Heilige Roomse Rijk
 Bertha van Toscane (?-1097), koningin van Castilië
 Bertha von Hessen-Philippsthal (1874-1919), vrouw van Leopold IV van Lippe
 Bertha-Orde, damesorde voor "opofferende verdienste van vrouwen en maagden"

Heiligen en zaligen
 Bertha van Avenay (?-ca. 690), christelijke heilige
 Bertha van Blagny (?-725), christelijke heilige
 Bertha van Kent (?-612), christelijke heilige en koningin van Engeland (introduceerde het christendom)
 Bertha van Marbais (?-1247), christelijke zalige

Overige personen
 Bertha Benz (1849-1944), eerste 'serieuze automobilist' ter wereld
 Bertha "Chippie" Hill (1905-1950), Amerikaans blues- en vaudevillezangeres en danseres
 Bertha Koopman (1874-1953), Nederlands componiste
 Bertha Lamme (1869-1943), eerste vrouwelijke elektrotechnicus in de Verenigde Staten
 Bertha van Heukelom (?-1322), aanvoerster van de verdediging van kasteel IJsselstein (Utrecht)
 Bertha von Suttner (1843-1914), Oostenrijks radicaal pacifiste
 Berthe Art (1857–1934), Belgisch kunstschilderes
 Berthe Morisot (1841–1895), Frans impressionistisch kunstschilder
 Berthe Nyssens (1891-1981), Belgisch musicologe
 Bertha (abdis)

Andere betekenissen
Bertha (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
Bertha (televisieserie), een Britse animatieserie

Zie ook 
 Bertrada (doorverwijspagina)